Cottonwood Baptist Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Cottonwood Baptist Church (Mooreville), in Mooreville, Texas
 Cottonwood Baptist Church (Scurry), in Scurry, Texas